Sader peut désigner :

Personnalités 
, politicien autrichien, social-démocrate ;
 Emir Sader (1943) : sociologue brésilien ;
 María Eugenia Sader : femme politique vénézuélienne ;
 Maroun Khoury Sader : évêque maronite libanais de l'archéparchie de Tyr ;
 Moussa Sader (1928-1978) : philosophe et dirigeant religieux chiite ;

Homonymie de patronyme